Monte Caseros (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
 Monte Caseros (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes